Храм Христа Всеспасителя

 Собор Святого Христа Всеспасителя — армянский собор в городе Шуша (Азербайджан).
 Церковь Святого Христа Всеспасителя — армянская церковь в городе Киров (Россия).
 Церковь Святого Христа Всеспасителя — армянская церковь в городе Гюмри (Армения).

См. также 
 Храм Христа Спасителя (значения)